Földrajzi nevek
Arizona, az USA egyik tagállama;
Arizona mulató, egy Nagymező utcai szórakozóhely volt;
Miss Arizona, Sándor Pál filmje (1988), Marcello Mastroianni és Hanna Schygulla főszereplésével.

Filmek
Arizona (film, 1913), némafilm Robert Broderick főszereplésével
Arizona (film, 1918), némafilm Douglas Fairbanks főszereplésével
Arizona (film, 1931), John Wayne főszereplésével
Arizona (film, 1940), Jean Arthur és William Holden főszereplésével
Arizona (film, 2018), Danny McBride főszereplésével

Lásd még
 Miss Arizona (egyértelműsítő lap)